Юджин Клейн: Клейн, Юджин (1878—1944) — американский филателист венгерского происхождения, дилер и аукционист.
  (1921—1990) — американский бизнесмен, глава совета директоров корпорации National General Corp.